Аллендорф ():

 Аллендорф (Эдер) — коммуна в федеральной земле Гессен
 Аллендорф (Лумда) — город в федеральной земле Гессен
 Аллендорф (Рейн-Лан) — коммуна в федеральной земле Рейнланд-Пфальц
 Аллендорф (Тюрингия) — коммуна в федеральной земле Тюрингия
 Название города Алоя в Латвии до 1917 года.